Susan George hänvisar till följande personer

 Susan George (skådespelare)
 Susan George (politisk forskare)
 Susan Elizabeth George, författare